Jean Séguy (1925-2007), sociologue français ;
Jean Séguy (1914-1973), linguiste français.